Francis Egerton, 3. książę Bridgewater (1736–1803)
 Francis Egerton, 8. hrabia Bridgewater (1756–1829)
 Francis Egerton, 1. hrabia Ellesmere (1800–1857)
 Francis Egerton, 3. hrabia Ellesmere (1847–1914)
 Francis Egerton, 7. książę Sutherland (ur. 1940)